Пуццола́н (, от названия города Поццуоли), — пылевидный продукт, смесь вулканического пепла, пемзы, туфа,

Первое упоминание о месте добычи, зафиксированное в письменных документах, относится к холмам у города Путеолы в районе вулкана Везувий. В римский и византийский периоды широко применялся для строительства фундаментов, водонепроницаемых перекрытий и различных гидротехнических сооружений (водопроводы, акведуки, термы, цистерны, водонаполняемые рвы, пирсы и молы). Основным месторождением в Византии являлся район Кизика.

Пуццоланы используются в качестве гидравлической добавки к воздушной извести, сообщающей ей способность твердения во влажных условиях, и добавки к портландцементу, связывающей свободную известь, выделяющуюся при твердении цемента.

См. также 
 Римский бетон

Примечания

Ссылки 
 http://www.hrono.ru/organ/ukaz_p/puccolan.php
 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-181-4/35.htm

Полезные ископаемые
Строительные материалы